

Нурець (Нужець) — річка в Підляському воєводстві, права притока Західного Бугу
 Нурець (Нужець) — село в гміні Нурець-Станція Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Нурець (Нужець) — село в гміні Ботьки Більського повіту Підляського воєводства